Ohly kan syfta på bland andra:

 
 Harald Ohly (1923–2011), svensk präst
 Lars Ohly (född 1957), svensk politiker